Примо́рск (до 1946 года Фишхаузен, ) — город в Калининградской области России (в 2005—2008 годах — посёлок городского типа). Входит в состав Балтийского городского округа.
Население —  чел. (). Самый маленький город Калининградской области по территории (площади).

История

Немецкий период (до 1945 года) 

Основан в 1268 году. 7 апреля 1299 года земландский епископ Зигфрид фон Регенштайн заключил договор с четырьмя выходцами из Штральзунда, которые обязались основать у замка Шоневик город. 

До 1436 года город назывался Бишофсхаузен. Городские права Бишофсхаузен получил в 1305 году.

В 1526 году в замковой часовне состоялось бракосочетание герцога Альбрехта с датской принцессой Доротеей. В замке Фишхаузена в 1618 году умер его сын, слабоумный герцог Альберт Фридрих. Вследствие этого Иоганн Сигизмунд объединил Пруссию с Бранденбургом. 

Фишхаузен с 1818 года являлся окружным центром. Имел герб: щит, на котором епископский посох перекрещивается с мечом орденского рыцаря (земландский герб), под ними располагалась рыба головой вверх.

В 1782 году в городе проживали 1110 человек, в 1880 году - 2562, в 1910 году - 2613, в 1939 году - 3879.

Советский период (до 1991 года) 
С 1945 года в составе СССР. В 1947 году переименован в Приморск, новое название присвоено по расположению на берегу Калининградского залива. В 1946—1963 годах находился в составе Приморского района (с центром в городе Зеленоградске) и Зеленоградского района.

В 1963 году Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом передал город Приморск в подчинение Светловскому городскому Совету.

В 1953 году в Приморске был образован городской Совет депутатов трудящихся. С 1977 года он стал именоваться Советом народных депутатов и просуществовал вплоть до 1994 года. Исполнительную власть в городе осуществлял Исполнительный комитет городского Совета. Председателями исполкома работали:
 А. П. Затеев (1953—1957),
 И. В. Карпов (1957—1959),
 П. Т. Ноздрин (1959—1960),
 Ф. Н. Быков (1960—1965),
 Е. П. Кожевникова (1965—1981),
 Л. М. Медведева (1981—1985) и
 Г. Н. Григоренко (1985—1994).

Российский период (с 1992 года) 
С образованием округа в Приморске появилась городская администрация, руководителями которой были Г. Н. Григоренко (1994—2001) и А. Н. Мамаев (2001—2005).

В 1994 году областные власти приняли решение об образовании Балтийского городского округа и ввели в его состав город Приморск. До 2005 года имел статус города, но, в связи с уменьшением численности населения, вновь преобразован в посёлок городского типа в составе Балтийского городского округа.

3 июля 2008 года был принят закон Калининградской области № 274 о преобразовании Балтийского городского округа в муниципальный район и о создании на его территории трёх муниципальных образований, в том числе Приморского городского поселения. При этом Приморску был возвращён статус города.

Законом Калинградской области от 31 мая 2018 года № 176 «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования „Балтийский муниципальный район“, и организации местного самоуправления на объединённой территории» городское поселение было упразднено с преобразованием муниципального района в городской округ.

География 
Город расположен на берегу Калининградского залива Балтийского моря, в 37 км от Калининграда. Железнодорожная станция Приморск-Новый на линии Балтийск — Калининград. Через Приморск протекает река Приморская.

Население

Климат 
Климат города ― переходный к морскому. Зима короче и мягче, а лето прохладнее, чем в материковых районах. За год выпадает достаточно большое количество осадков. Погода относительно ветреная. Наиболее тёплый месяц июль. Весна длительная, март и апрель обычно прохладные, а май тёплый.
 Среднегодовая температура — +7,6 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 2,6 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 79 %

Социальная сфера

Учреждения образования 
МБОУСОШ № 8. Адрес: 238510 Балтийский городской округ, Приморск, улица Железнодорожная, д.2а. Директор — Цигас Елена Александровна.

Учреждения культуры 
В 1997 году был открыт Музей истории города Приморска (Фишхаузена)., который находится в Доме культуры. Так же в ДК г. Приморска на первом этаже разместилась Городская библиотека. Адрес: 238510, Калининградская область, г. Приморск Балтийского ГО, ул. Железнодорожная, 8. тел. 8-40145-68535.

Детская школа искусств. Адрес: 238510 Балтийский городской округ, Приморск, ул. Железнодорожная, д. 10. Год основания: 1995. Директор: Махмудова Асия Салим кызы.

Транспорт 
Железнодорожная станция Приморск-Новый (по состоянию на 2018, статус понижен до остановочного пункта) на линии Балтийск — Калининград. Ранее был также связан железнодорожной веткой со Светлогорском через Янтарный (разобрана). Эта дорога была построена ещё в немецкий период.

Через Приморск проходят шоссе А-193 Калининград — Балтийск и А-192 Балтийск — Светлогорск.

Архитектура и достопримечательности 
В окрестностях находятся развалины замка Фишхаузен 1268 года, а также немецкое военное кладбище солдат, погибших во время 1-й мировой войны, и захоронение советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны при взятии города Фишхаузена в апреле 1945 года.
Издалека видна господствующая над посёлком смотровая башня германской постройки — одно из наиболее примечательных старых сооружений.

Объекты культурного наследия регионального значения:
 Вилла Порр начала XX века.

Местного значения:
 Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Фишхаузена в апреле 1945 года;
 Руины замка Фишхаузен 1268 года;
 Памятник садово-парковой архитектуры парк «Приморский» в городе Приморске.

Органы власти 
В 2008 году были проведены выборы в городской Совет депутатов, и теперь главой города является председатель Совета депутатов.

Военное присутствие 
В городе дислоцированы воинские части Балтийского флота ВМФ России, такие как: пункт базирования кораблей, отдельный морской инженерный батальон и база средств связи.

Известные люди 

  (1838–1907) — филолог.
  (1841–1916) — офтальмолог.
 Вильгельм Вин (1864–1928) — лауреат Нобелевской премии по физике.
  (1877–1952) — писатель, искусствовед и историк литературы.
  (1882–1965) — художница. 
 Дитрих фон Заукен (1892–1980) — немецкий генерал танковых войск (1944), последний из 27 награждённых Рыцарским Крестом с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами.
  (1893–1944) — врач.
  (1895–1933) — мясник, член спортивного клуба  и жертва «».
  (1921–2009) — художница и скульптор.
  (1923–2018) — врач и генетик, известен как «отец фармакогеномики».
 Никита Бурмистров (1989) — российский футболист, нападающий и полузащитник ФК Сочи

Приморск в культуре и искусстве

Примечания

Литература 
 : Volständige Topographie des Königreichs Preußen. Teil I, Königsberg/Leipzig 1785,  S. 8–9, Nr. 2).
 : Die Preussische Monarchie; topographisch, statistisch und wirthschaftlich dargestellt. Nach amtlichen Quellen. Teil I: Provinz Preussen. Berlin 1833,  S. 106–109.
 : Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 503–507, Nr. 97.
 : Kunde des Samlandes oder Geschichte und topographisch-statistisches Bild der ostpreussichen Landschaft Samland. Königsberg 1844, S. 93..
 Gustav A. Scheiba: Geschichte der Stadt Fischhausen. Festschrift zur Feier des 600jährigen Bestehens der Stadt Fischhausen am 19. August 1905. C. Wilutzki, Fischhausen 1905.

Ссылки 
 Фишхаузен-Приморск
 Приморск в энциклопедии «Мой город»
 

Города Калининградской области
Переименованные населённые пункты России
Населённые пункты Балтийского городского округа
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)
Пункты базирования ВМФ России